Джон Эдвард «Эд» Бродбент () — глава Новой демократической партии Канады в 1975—1989 годы, член парламента Канады в 1968—1990 и 2004—2006 годы. Компаньон ордена Канады.

Биография 
Эд Бродбент был вторым ребёнком из трёх в семье Перси и Мэри Бродбент. В 1955 году он поступил в университет Торонто в Тринити-колледж, где обучался философии и через четыре года получил степень бакалавра. Ещё через два года Бродбант получил магистерскую степень, а в 1962 году посещал лондонскую школу экономики. В 1966 году он получил учёную степень PhD, проведя исследования философа XIX века Джона Стюарта Милла.

В 1965 году Бродбант стал преподавать политические науки в университете Торонто. После ухода из политики в 1990 году Бродбент начал работу в международном центре по правам человека и демократическому развитию.

В 1961 году Эд Бродбант женился на Ивонне Ямаока. Через шесть лет их брак распался. В 1971 году он женился повторно на Люсиль и усыновил её сына. Позднее они вместе усыновят девочку.

Политическая карьера 
В 1961 году Бродбент вступил в новую демократическую партию. В 1968 году он стал членом парламента, представляя округ Ошава. Бродбент представлял этот округ 21 год.

В 1971 году Бродбент пытался стать главой новой демократической партии, но проиграл Дэвиду Льюису. В 1975 году он занял этот пост, победив Розмари Браун. На выборах 1988 года партия добилась большого успеха, но не смогла стать официальной оппозицией. Бродбент был недоволен результатами и в 1989 ушёл с поста главы партии.

В 2004 году по приглашению Джека Лейтона Бродбент вернулся в политику и стал депутатом Палаты общин. Однако в 2006 году он всё-таки ушёл из политики из-за болезни жены.

Награды и оценка 
В 1980-х на короткое время в опросах общественного мнения Эд Бродбент опережал по популярности действующего премьер-министра Пьера Трюдо. В 1987 году 41 % населения поддерживал Новую демократическую партию.

27 октября 1993 года Эд Бродбент стал офицером ордена Канады, а 31 августа — компаньоном ордена.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Эда Бродбента  Парламент Канады

Главы НДП и СДПК
Члены палаты общин Канады от Новой демократической партии
Члены палаты общин Канады от Новой Шотландии